Cinema — многозначный термин. Может означать:

Кинематограф 
 Cinema — термин, обозначающий кинематограф на некоторых иностранных языках.
 Cinema — термин, обозначающий кинотеатр на некоторых иностранных языках.
 Cinema — российский телеканал.

Печатные издания 
  — итальянский журнал, издававшийся в 1936—1956 годах.
  — немецкий журнал, издающийся с 1975 года.

Музыка

Исполнители 
 Cinema — американская музыкальная группа.

Альбомы и синглы 
  — альбом итальянской певицы Виолы Валентино 1980 года.
  — альбом британской певицы Элейн Пейдж 1984 года.
 Cinema — альбом британской группы Nazareth 1986 года.
  — альбом австралийской группы The Cat Empire 2010 года.
   — песня итальянского диджея Бенни Беннасси 2011 года. 
  — альбом итальянского певца Андреа Бочелли 2015 года.
  — сборник песен французской певицы Мирей Матьё 2019 года.
  — альбом итальянского певца Людовико Эйнауди 2021 года.
  — сингл итальянского певца Самуэля 2021 года.

См. также 
 
 Cinema Bizarre
 CinemaScope